PCN pode se referir a
Parâmetros Curriculares Nacionais
Partido Comunitário Nacional
PCN (Aviação)
PCN Pre-Congestion Notification

Desambiguação